Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2001 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 11 марта 2001 года в Софии (Болгария).

История 
ИИХФ в результате реорганизации хоккейных турниров, решила добавить к соревнованиям чемпионата мира среди юниоров третий дивизион. В 2001 году прошёл первый турнир, который пришёл на смену Второго дивизиона чемпионата Европы среди юниоров, который до этого назывался Группа D чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Первый турнир третьего дивизиона приняла Болгария. Интересно, что турнир в группе D начал проводится в 1995 году и это уже пятый турнир, который принимает болгарская федерация хоккея.

Итоги 
Группа A
  Сборная Нидерландов вышла во Второй дивизион 2002
  Сборная Израиля выбыла в Квалификационный турнир третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2002, но не участвовала. Позднее команда была включена в Третий дивизион чемпионата мира 2003.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы, по одной из Африки и Азии.  Сборные Румынии и Испании пришли из первого дивизиона чемпионата Европы 2000 года, а остальные команды пришли из турнира второго дивизиона чемпионата Европы 2000 года.

Арена

Предварительный турнир

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Плей-Офф

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матчи за 3 место

Финал

Рейтинг и статистика

Положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Ссылки 
 
 
 

Хоккей
Ю*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей